Amed peut désigner :
 Amed, un village de la côte nord-est de l'île de Bali, en Indonésie ;
 Amed, le nom kurde de la ville de Diyarbakır, en Turquie.